Карл Ке́реньї (; 19 січня 1897, Тімішоара, Австро-Угорщина — 14 квітня 1973, Кільгберг, Швейцарія) — угорський і швейцарський філолог-класик, релігієзнавець.

Біографія 
Син поштового службовця. Навчався в Будапештському університеті, потім в Гейдельберзі, Берліні та ін. містах Німеччини. У 1936 — професор класичної філології та стародавньої історії в Печі, в 1941 — в Сегеді.

У 1943 під тиском фашистського хортистського режиму емігрував з Угорщини в Швейцарію, оселився в Асконі, в 1945—1947 рр. викладав в Базелі угорську мову і культуру (завдяки протекції Юнга). У 1962 році отримав швейцарське громадянство.

Наукова діяльність 
Близький друг і співробітник Карла Юнга, опублікував кілька робіт в співавторстві з ним, з американським антропологом Полом Радіним. Був діяльним членом міжнародного товариства «Еранос», публікувався в його щорічнику. Багато років листувався з Германом Гессе, Томасом Манном.

Основні публікації 
 Apollon. Studien über antike Religion und Humanität (1937)
 Das ägäische Fest. Die Meergötterszene in Goethes Faust II (1941)
 Der Mythos der Hellenen in Meisterwerken der Münzkunst (1941)
 Töchter der Sonne, Betrachtungen über griechische Gottheiten (1944)
 Bachofen und die Zukunft des Humanismus. Mit einem Intermezzo über Nietzsche und Ariadne (1945)
 Die Geburt der Helena samt humanistischen Schriften aus den Jahren 1943-45 (1945)
 Der Göttliche Arzt. Studien über Asklepius und seine Kultstätte (1948)
 Niobe. Neue Studien über Antike Religion und Humanität (1949)
 Pythagoras und Orpheus. Präludien zu einer zukünftigen Geschichte der Orphik und des Pythagoreismus (1950)
 Die Jungfrau und Mutter der griechischen Religion. Eine Studie über Pallas Athene (1952)
 Stunden in Griechenland, Horai Hellenikai (1952)
 Unwillkürliche Kunstreisen. Fahrten im alten Europa 1952 (1954)
 Griechische Miniaturen (1957)
 
 Gespräch in Briefen (Thomas Mann / Karl Kerényi) (1960)
 Streifzüge eines Hellenisten, Von Homer zu Kazantzakis (1960)
 Prometheus — Die menschliche Existenz in griechischer Deutung (1962)
 Die Religion der Griechen und Römer (1963)
 Die Mythologie der Griechen. Bd.1-2 (1966)
 Humanistische Seelenforschung; «Werke in Einzelausgaben», Band 1 (1966)
 Auf Spuren des Mythos; «Werke in Einzelausgaben», Band 2 (1967)
 Tage- und Wanderbücher 1953-60. «Werke in Einzelausgaben», Band 3 (1969)
 Der antike Roman (1971)
 Briefwechsel aus der Nähe (Hermann Hesse / Karl Kerényi) (1972)
 Apollon und Niobe / Hrsg. von Magda Kerényi. «Werke in Einzelausgaben», Band 4 (1980)
 Urbilder der Griechischen Religion / Hrsg. von Magda Kerényi. Werkausgabe, Band 5 (1998)

Література 
 Сторінка в журнальному залі 
 Heinrichs H.-J. Expeditionen ins innere Ausland: Freud, Morgenthaler, Lévi-Strauss, Kerényi; das Unbewußte im modernen Denken. Gießen: Psychosozial-Verl., 2005
 Neuhumanismus und Anthropologie des griechischen Mythos: Karl Kerényi im europäischen Kontext des 20. Jahrhunderts / Hrsg. von Renate Schlesier, Roberto Sanchiño Martínez. Locarno: Rezzonico, 2006

Примітки

Посилання 
 
 

Випускники Будапештського університету
Науковці Берлінського університету
Вікіпедія:Сторінки з неоднозначними геоланками
Уродженці Тімішоари
Класичні філологи
Релігієзнавці
Швейцарські письменники